de Australische avontuurlijke tv-jeugdreeks Sam Fox (serie)
 Sam Fox (Amerikaan), een zakenman en diplomaat uit de USA
 zangeres Samantha Fox